Pieni Lehtosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pieni Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (3 ha)
2. Pieni Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (1 ha)
3. Pieni Lehtosaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (1 ha)
4. Pieni Lehtosaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari,  (1 ha)
5. Pieni Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar